Се́льское поселе́ние Кузнецо́вское — упразднённое в 2017 году муниципальное образование (сельское поселение) упразднённого Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Административный центр — деревня Кузнецы.
Глава сельского поселения — Скрыжова Ольга Георгиевна. Председатель совета депутатов — Кукушкин Денис Николаевич.

Население

Состав поселения 
В границе сельского поселения находятся 11 деревень:

Площадь территории поселения составляет 17 028 гектаров.

Флаг

Примечания 

Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Упразднённые муниципальные образования Павлово-Посадского района
Упразднённые сельские поселения Московской области